Název Volt má více významů: 
 Volt – fyzikální jednotka
 Volt (čarodějnictví) – artefakt využívaný v čarodějnictví
 Chevrolet Volt – americký automobil
 Pivovar Volt – český minipivovar z Jablonce nad Nisou
 Volt Europa – celoevropské politické hnutí

Podobné 
 Wolt – kurýrní služba